Persinger désigne :

Personnalités 
 Louis Persinger (1887-1966), un violoniste et pianiste américain.
 Michael Persinger (1945-2018), un chercheur américain en neurosciences cognitives.

Toponymes 
 , une zone non incorporée dans le Comté de Nicholas Virginie-Occidentale.

Voir aussi 
 Persingen

Homonymie de patronyme